Ojos azules puede hacer referencia a:

 Un color de ojos común entre los europeos del norte y sus descendientes.
 Uno de los nombres comunes de Vinca minor, planta perteneciente a la familia Apocynaceae.
«Ojos azules», canción de 1947
Ojos azules, novela de Toni Morrison publicada en 1970.
 Ojos azules, novela de Arturo Pérez-Reverte publicada en 2009.
 Ojos azules, título dado en Argentina a la película de 1989 Blauäugig, dirigida por Reinhard Hauff.